Бродское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Новгородская область 
 Бродское сельское поселение — входило в Мошенской район, упразднено с 12 апреля 2010 года.
 Бродское сельское поселение — входило в Хвойнинский район, упразднено с 12 апреля 2010 года.